Николо-Берёзовское сельское поселение — муниципальное образование в Милютинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Николовка.

География 
Муниципальное образование Николо-Берёзовское сельское поселение расположено в северо восточной части Ростовской области и западной части Милютинского района. Граничит с Кашарским, Бело-Калитвенским и Тарасовскими районами области.
Площадь поселения составляет 360 км2.

Административное устройство 
В состав Николо-Берёзовского сельского поселения входят:
 хутор Николовка;
 хутор Антоновка;
 хутор Борисов;
 хутор Ивановка;
 хутор Ивановский;
 хутор Николаевский;
 хутор Приходько-Придченский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Милютинского района